Ödemiş (district), een district in de Turkse provincie İzmir
Ödemiş (stad), de hoofdplaats in het Turkse district Ödemiş
Ödemiş (Ilgaz), een dorp in het Turske district Ilgaz
Ödemiş (Karabük), een dorp in het Turske district Karabük